Typ 74 steht für:

 Typ 74 (Kampfpanzer), japanischer Kampfpanzer
 Typ 74 (Panzerhaubitze), japanische Panzerhaubitze